Hornof je příjmení těchto osobností:

 Jindřich Hornof (1858–1925) – český odborový předák a sociálně-demokratický politik
 Martin Bohumil Hornof (1844–1902) – český učitel, autor knih pro mládež a hudební skladatel, bratr Václava
 Václav Hornof (1840–1874) – český učitel, básník, autor a překladatel knih pro mládež, bratr Martina Bohumila
 Vladimír Hornof (1870–1942) – český katolický kněz, katecheta, básník a autor písňových textů, syn Martina Bohumila
Svatoslava Hornofová-Kochlíková (1875–1965) – česká lékařka a dermatoložka
 Zdeněk Hornof (1910–1973) – český lékař, docent tělovýchovného lékařství